Беломо́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Беломорская улица — улица в Архангельске.
 Беломорская улица — улица в Астрахани.
 Беломорская улица — улица во Владивостоке.
 Беломорская улица — улица в Волгограде.
 Беломорская улица — улица в Воронеже.
 В Казани:
 Беломорская улица.
 Поперечно-Беломорская улица.
 Беломорская улица — улица в Калининграде.
 Беломорская улица — улица в Москве.
 Беломорская улица — прежнее (до 1965) название улицы Капитана Буркова в Мурманске.
 Беломорская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Беломорская улица — улица в Новороссийске.
 Беломорская улица — улица в Перми.
 Беломорская улица — улица в Петрозаводске.
 Беломорская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Беломорская улица — улица в Тюмени.
 Беломорская улица — улица в Уфе.
 Беломорская улица — улица в Хабаровске.
 Беломорская улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Беломорская улица — улица в Днепре.
 Беломорская улица — улица в Донецке.
 Беломорская улица — улица в Запорожье.
 Беломорская улица — улица в Киеве.
 В Луганске:
 1-я Беломорская улица
 2-я Беломорская улица
 3-я Беломорская улица
 Беломорская улица — улица в Харькове.

Казахстан 
 Беломорская улица — улица в Алма-Ате.

Белоруссия 
 Беломорская улица — улица в Минске.